Ninga peut désigner :
 Ninga, un village au Burkina Faso ;
 Ninga, un village au Cameroun ;
 Ninga, une localité dans le Manitoba au Canada.